La Bruyère kan syfta på följande:

Personer
 Jean de La Bruyère (1645–1696), fransk hovman och författare

Geografi

Belgien 

 La Bruyère, Belgien, kommun i Vallonien, Province de Namur,

Frankrike

 La Bruyère, Haute-Saône, kommun i  departementet Haute-Saône  i regionen Bourgogne-Franche-Comté,

Se även 
 Labruyère

Robotskapade Belgienförgreningar